Giuseppe Tommasi – avvocato, politico, esponente della Resistenza italiano
 Giuseppe Tommasi – chimico italiano
 Giuseppe Tommasi –  judoka italiano